Хамси́н ( — «пятьдесят») или хамасин () — сухой, изнуряюще жаркий местный ветер южных направлений на северо-востоке Африки (Египет, Судан) и в странах Ближнего Востока (см. Климат Израиля). Температура воздуха нередко превышает +40 , при штормовой силе ветра.

Этот ветер обычно наблюдается после весеннего равноденствия в течение периода, продолжающегося в среднем не более 50 дней. В редких случаях он начинается в феврале и прекращается в июне. Ветры аналогичного характера, но в другие времена года называются «шара́в».

Хамсин возникает в передних частях циклонов, перемещающихся из пустынь Северной Африки, поэтому он может быть насыщен песком и пылью.

См. также 
 Суховей — тип погоды, характеризуемый высокой температурой и низкой относительной влажностью воздуха.

Литература

Ссылки 
 BBC weather

Местные ветры
Опасные природные явления
Засуха